Шабас — Управление тюрем Израиля.
 Шабас, Поль Эмиль — французский художник, иллюстратор и член Академии изящных искусств Франции.